Protasowo – wieś w Rejonie bolszeignatowskim w Republice Mordowii
 Protasowo – wieś w Rejonie iczałkowskim w Republice Mordowii
 Protasowo – wieś w Rejonie lambirskim w Republice Mordowii